Kaylor bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kaylor (Pennsylvania)
 Kaylor (South Dakota), im Hutchinson County
 Kaylor Township (South Dakota)

Personen:
 Joe Kaylor (1916–1999), US-amerikanischer Handballspieler

Unternehmen:
 Kaylor Energy Products, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller